Carlos Machado (produtor) — produtor e diretor de espetáculos musicais brasileiro
Carlos Machado (ator)
Carlos Machado (piloto) — campeão brasileiro de Turismo Nacional

Desambiguações de antropônimos